Вільне́в-ле-Руа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 15 км на південь від Парижа, 8 км на південний захід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 7460 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 20036,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії 
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-ле-Руа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн